Мирчо П. Кикиритков е български терорист и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Биография 
Мирчо Кикиритков е роден през 1904 година в щипското Ново село, тогава в Османската империя. Баща му и чичо му Славейко Арсов са активни членове на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. През 1922 година се преселва в България и се присъединява към ВМРО, където е четник при Иван Бърльо, Георги Гевгелийски, Панчо Михайлов и Евтим Полски.

След убийството на Тодор Александров и последвалите Горноджумайски събития на Мирчо Кикиритков е наредено да убие федералиста Владислав Ковачев, което той прави на 13 септември 1924 година в София. Мирчо Кикиритков се оттегля от ВМРО след убийството на Александър Протогеров през 1928 година, извършено по заповед на Иван Михайлов. Спомените на Кикиритков са записани от дееца на ВМРО (обединена) Васил Хаджикимов в София през 1929 година и са издадени в Република Македония през 2006 година.

След това Мирчо Кикиритков работи като чирак в златарски дюкян, а по-късно отваря свой собствен между улиците „Дондуков“ и „Търговска“. След присъединяването на Вардарска Македония към България през ноември 1941 година заедно с Владимир Пирузев развиват в Охрид дейност за Автономия на Македония.

След Деветосептемврийския преврат от 1944 година бяга в Социалистическа Република Македония, където е заловен и убит без присъда от служители на ОЗНА в Скопския затвор.

Бележки 

Дейци на ВМРО
Български революционери от Македония
Терористи на ВМРО
Родени в Щип
Жертви на комунистическия режим в Югославия
Български имигранти от Македония в София
Починали в Скопие